Gladys ou Glwadys est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et origine
Gladys est un prénom féminin d'origine celtique.

Son étymologie celtique est glad qui signifie « richesse »  ou gallois gwladys signifiant « chef ».

Les Gladys sont fêtées le 29 mars en mémoire de sainte Gladys du Pays de Galles.

Dérivés linguistiques
 en vieux français : Gladuse
 en anglais : Gwladys,
Certains préfèrent l'écrire: Gladice ou encore Gwladis/ Gladis /Glwadys /Gladyce ou Gladys.

Personnalités remarquables portant ce prénom 
 Gladys, photographe française
 Gladys Cohen (actrice)
 Gladys Knight (chanteuse)

Divers 
 Gladys, une ancienne barge de la Tamise de 1901
 Gladys, un groupe de recherche académique sur l'hydro-morphodynamisme littoral existant dans le sud de la France depuis 2005

Liens internes
Liste des prénoms celtiques
GLaDOS (jeu Portal)
 G.L.A.D.I.S. (Série animée Totally Spies!)

Prénom féminin